Federação Portuguesa de Esqui
 Fundo de Participação de Estados e Distrito Federal

Desambiguações de siglas